Saint-Léonard är en ort i Kanada.   Den ligger i countyt Madawaska County och provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Léonard ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Léonard är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Saint-Léonard ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Saint-Léonard. Runt Saint-Léonard är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Grand Falls,  km sydost om Saint-Léonard.

I omgivningarna runt Saint-Léonard växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i New Brunswick